Ferrari 158 je Ferrarijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezonah  in . Z njim sta dirkala predvsem Lorenzo Bandini in John Surtees, ki je z njim v  osvojil svoj edini dirkaški naslov prvaka, konstruktor Ferrari pa je osvojil tudi konstruktorski naslov prvaka. V  so v nekaj dirkalnikov vgradili V12 motor, zato je njihova oznaka 1512. V obeh različicah je dirkalnik nastopil na šetinštiridesetih dirkah, na katerih je osvojil tri zmage in še štirinajst uvrstitev na stopničke. Vse tri zmage so bile dosežene v zmagoviti sezoni 1964, prvak Surtees je dobil dirki za  in , Bandini pa dirko za , vse tri zmage pa so bile dosežene zaporedno v drugem delu sezone.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Viri in opombe

www.f1technical.net 

158